Осоавиахим может означать:
 Осоавиахим — советская общественно-политическая оборонная организация.
 СССР-В6 (Осоавиахим) — советский дирижабль.

Топонимы 
 Осоавиахим — прежнее название села Чолок-Кайын, Нарынская область, Киргизия.
 Осоавиахим — посёлок, Яшкинский район, Кемеровская область, Россия.